Oceania (englisch für „Ozeanien“) steht für:
 Oceania (Fachzeitschrift), wissenschaftliche Zeitschrift zur Sozial- und Kulturanthropologie Australiens, Melanesiens und Ozeaniens
 Oceania (Gattung), Nesseltiere der Familie Oceaniidae
 Oceania (Album), Tonträger von The Smashing Pumpkins (2012)
 Oceania (Lied), Lied von Björk (2004)
 Oceania (Schiff, 1985), Forschungsschiff der Polnischen Akademie der Wissenschaften
 Metro Oceanía, U-Bahn-Station in Mexiko-Stadt 
 Oceania Monographs

Siehe auch:
 Oceania Cruises (Kreuzfahrtreederei)
 Oceania Football Confederation (Teilverband der FIFA)
 Ozeanien (Inselwelt des Pazifiks nördlich und östlich von Australien)
 Oceaniidae (Nesseltiere)
 Oceana (Begriffsklärung)